Buschmühle  heißen folgende Orte:

Gemeindeteile:
 Buschmühle (Massen-Niederlausitz), Ortsteil der Gemeinde Massen-Niederlausitz, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Buschmühle (Speichersdorf), Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern

aktive und ehemalige Mühlenanlagen:
 Brandenburg
Radduscher Buschmühle im Vetschauer Ortsteil Raddusch im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Buschmühle (Calau), ehemalige Wassermühle im Calauer Ortsteil Groß Jehser im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Buschmühle (Schlepzig), Wohnplatz der Gemeinde Schlepzig im Landkreis Dahme-Spreewald
 Rheinland-Pfalz
Buschmühle (Weyher)
 Nordrhein-Westfalen
Buschmühle (Dortmund)
Buschmühle (Hagen)
Buschmühle (Herdecke)
Buschmühle (Wegberg) in der Mittelstadt Wegberg im Kreis Heinsberg
 Sachsen
Buschmühle (Blankenstein) in Wilsdruffer Ortsteil Blankenstein (Wilsdruff) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Buschmühle in Buschbad einem Ortsteil von Meißen
Buschmühle im Museum Hofmühle Dresden im Dresdner Stadtteil Plauen
Buschmühle (Sebnitz), im Ortsteil Ottendorf der Stadt Sebnitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Buschmühle (Löbau) im Löbauer Ortsteil Bellwitz im Landkreis Görlitz
Buschmühle (Oppach), Sägewerk in Oppach im Landkreis Bautzen
Buschmühle (Neukirch) in Neukirch/Lausitz im Landkreis Bautzen
Buschmühle (Reichstädt) in Reichstädt (Dippoldiswalde) einem Stadtteil von Dippoldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Buschmühle (Stolpen) in Stolpen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Der Name leitet sich meist von der Lage einer Mühle im Busch beziehungsweise Wald ab.